La falce dei cieli (tit. orig. The Lathe of Heaven), romanzo di fantascienza del 1971 di Ursula K. Le Guin
The Lathe of Heaven (film 1980), film per la televisione del 1980
The Lathe of Heaven (film 2002), film per la televisione del 2002